Die Egyptian Premier League 1996/97 war die 40. Saison der Egyptian Premier League, der höchsten ägyptischen Meisterschaft im Fußball. Meister wurde zum 26. Mal sowie zum vierten Mal in Folge al Ahly SC. Seit der Vorsaison nicht mehr in der höchsten Spielklasse vertreten waren Ghazl El Mahallah SC, Tersana SC, El-Olympi und Gazl Domiyat.

Neu in der Liga vertreten waren Al Ittihad Othman und Aswan SC nach einem Jahr Abstinenz, Al-Merreikh nach zwei Jahren sowie Al Koroum nach fünf Jahren. Al Koroum und Al-Merreikh mussten gleich wieder absteigen, dieses Schicksal teilten Gomhuriat Shebin und Aluminium Nag Hammadi.

Den Cup gewann Ismaily SC mit einem Finalsieg gegen den Meister al Ahly SC.

Modus 

Jede der 16 Mannschaften spielte je zweimal gegeneinander.

Tabelle

Einzelnachweise 

Egyptian-Premier-League-Saison
Fußballsaison 1995/96